Микро́б:
 Микроб — то же, что микроорганизм.
 «Микроб» — название Российского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.
 «Микроб» () — фантастический боевик (США, 2013).